Prventvo Hrvatske u boćanju za 1997. godinu je šesti put zaredom osvojio Zrinjevac iz Zagreba.

Prva liga

Druga liga

Sjever

Jug

Treći rang

Sjever

Zapad

Srednja Dalmacija

Jug

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1997/1998, Zagreb, 1997.

1997